Le sigle RTFM peut désigner :
 RTFM , initialement Read the Fine Manual, un sigle anglais devenu une expression d'argot Internet, qu'on peut traduire par « Regarde ton fichu manuel » ;
 RTFM (Radio Trafic FM), une station de radio privée créée par Autoroutes du sud de la France en 1995 et disparue en 2011.